Соломенная шляпка:

 Соломенная шляпка — водевиль Эжен Мари Лабиша и Марк-Мишеля
 Соломенная шляпка — французский художественный фильм 1927 года режиссёра Рене Клера
 Соломенная шляпка — чешский художественный фильм режиссёра Олдржиха Липского
 Соломенная шляпка — художественный музыкальный фильм 1974 года режиссёра Леонида Квинихидзе
 Соломенная шляпка — опера Нино Рота на сюжет водевиля Эжена Лабиша и Марк-Мишеля
 Соломенная шляпка — оперетта И. О. Дунаевского (1927, вторая редакция 1938)